Briarwood kan syfta på

 Briarwood – träslaget trädljung i rökpipor
 Briarwood, Kentucky – en ort i Kentucky i USA